Boeijen ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Boeijen (* 1957), niederländischer Sänger, Dichter, Komponist und Musiker
 Hendrik van Boeijen (1889–1947), niederländischer Politiker